Сахарная голова — способ расфасовки сахара, от которого производны некоторые другие значения:

 Сахарная голова (шлем) — разновидность горшкового шлема с острой макушкой и, как правило, с опорой на плечи, прозванная так за сходство формы с куском сахара.
Топонимы
 Сахарная голова — остров в Охотском море.
 Сахарная голова — гора в Абинском районе Краснодарского края к юго-востоку от посёлка Отдалённый.
 Сахарная голова — гора в Анапском районе.
 Сахарная голова — сопка на Сахалине.
 Сахарная голова — гора в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Сахарная голова — одна из вершин Маркотхского хребта (Северный Кавказ).
 Сахарная голова — гранитный валун в Папульском парке (Выборг).
 Сахарная голова (англ.) — гора в Ирландии.
 Сахарная голова (англ.) — скала в штате Миннесота (США).
 Сахарная голова — гора в Западной области Сьерра-Леоне.

См. также 
 Сахарная головка